Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 10. Wahlperiode (1990).



Zusammensetzung 
Nach der ersten freien Volkskammerwahl 1990 konstituierte sich die Volkskammer am 5. April 1990. Sie setzte sich wie folgt zusammen:

Präsidium 
 Präsidentin der Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl (CDU)
 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer gewählt Reinhard Höppner (SPD) Käte Niederkirchner (PDS) Stefan Gottschall (DSU) Jürgen Schmieder (Die Liberalen) Wolfgang Ullmann (Bündnis 90) Dieter Helm (DBD)
 Mitglieder des Präsidiums von den Fraktionen benannt Dagmar Enkelmann (PDS)Juliane Grehn (CDU) Eberhard Goldhahn (CDU) Martin Gutzeit (SPD) Frank Heltzig (SPD) Paul Krüger (CDU) Dieter Hofmann (Die Liberalen) Susanne Seils (SPD) Harald-Dietrich Kühne (CDU) Conrad-Michael Lehment (Die Liberalen) Bernd Meier (PDS)Lothar Piche (DSU)Matthias Platzeck (Bündnis 90/Grüne)Stefanie Rehm (CDU)

Alterspräsident 
Die 1. Sitzung am 5. April 1990 wurde von Lothar Piche (DSU) eröffnet. Er war allerdings nur der zweitälteste Abgeordnete und vertrat den erkrankten Günter Kilias (SPD).

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/DA-Fraktion Lothar de Maizière bis 10. April 1990 Günther Krause seit 10. April 1990
 SPD-Fraktion Ibrahim Böhme bis 26. März 1990 Richard Schröder 26. März–21. August 1990 Wolfgang Thierse seit 21. August 1990
 PDS-Fraktion Gregor Gysi
 DSU-Fraktion Hansjoachim Walther
 Fraktion „Die Liberalen“ Rainer Ortleb
 DBD/DFD-Fraktion bis 1. September 1990 Günther Maleuda
 Fraktion „Bündnis 90/Grüne“ Jens Reich (zeitweise vertreten durch Werner Schulz) Wolfgang Ullmann bis April 1990 Marianne Birthler seit April 1990 Vera Wollenberger

Abgeordnete

Mandatsverzichte 
Insgesamt verzichteten 12 gewählte Volkskammerabgeordnete bereits vor der Konstituierung der Volkskammer aus den unterschiedlichsten Gründen auf ihr errungenes Mandat.

Literatur 
 Verwaltung der Volkskammer der DDR im Auftrag des Präsidiums der Volkskammer der DDR (Hrsg.): Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik. 10. Wahlperiode. Die Abgeordneten der Volkskammer nach den Wahlen vom 18. März 1990. Gemeinschaftsausgabe. Staatsverlag der DDR und NDV Neue Darmstädter Verlagsanstalt, Berlin und Rheinbreitbach 1990, ISBN 3-329-00762-1 und ISBN 3-87576-241-X.

Weblinks 
 Gesetz über die Wahlen zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990. (PDF; 34 kB) In: kai-hamm.de
 Datenbank Volkparl zu den Abgeordneten der 10. Volkskammer der DDR. In: volkparl.bundestag.de
 Erste frei gewählte DDR-Volkskammer, Videoarchiv zu Volkskammersitzungen. In: bundestag.de

Erläuterungen 

Liste (Mitglieder der Volkskammer)